El Torneig de Båstad 2010 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. En categoria femenina s'anomenà Collector Swedish Open 2010 i es disputà entre el 5 i l'11 de juliol dins el circuit International Tournaments de la WTA. En categoria masculina s'anomenà SkiStar Swedish Open 2010 i es jugà entre el 12 al 18 de juliol de 2010 dins de les sèries 250 de l'ATP. La 63a edició del torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

La parella femenina formada per Gisela Dulko i Flavia Pennetta va defensar el títol guanyat en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010